Серо Бланко има више значења:

 Серо Бланко (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Серо Бланко, Ранчо Абундансија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Бланко (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Бланко (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Бланко (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Бланко (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Бланко (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Бланко (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Бланко (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Бланко (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Бланко (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Бланко (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Бланко, Ел Ареа (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Бланко (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Бланко (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Бланко (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Бланко (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Бланко (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Бланко (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Бланко (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Бланко (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Бланко (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Бланко (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Бланко (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Бланко, Ел Фраиле (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Бланко (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Бланко (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Бланко (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Бланко (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Бланко (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Бланко (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Бланко (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Бланко (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Бланко (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Бланко, Кабуајана (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Бланко (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Бланко (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Бланко (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Бланко (Санта Марија Уазолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Бланко (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Бланко (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Бланко (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Бланко (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Бланко (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Бланко (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Бланко (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Бланко (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Бланко (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Бланко (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Бланко (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Бланко (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Бланко (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику